Azadkənd – centro abitato del distretto di Ordubad, in Azerbaigian
 Azadkənd – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Azadkənd – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian